Dollmann ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Paul Dollmann (1852–1907), deutscher Kaufmann
 Dieter Dollmann (* 1947), deutscher Fußballspieler und -funktionär
 Eugen Dollmann (1900–1985), deutscher Diplomat
 Friedrich Dollmann (1882–1944), deutscher General
 Georg von Dollmann (1830–1895), deutscher Architekt
 Karl Friedrich von Dollmann (1811–1867), deutscher Jurist und Hochschullehrer 
 Patrick Dollmann (* 1982), deutscher Schauspieler
 Vincent Dollmann (* 1964), französischer Geistlicher, Erzbischof von Cambrai

Siehe auch:
 Dolman (Begriffsklärung)
 Dolleman